Seznam občin departmaja Somme zajema 783 občin.

(CAA) Communauté d'agglomération Amiens Métropole, ustanovljena leta 2000.

Somme